Här följer en lista över distrikten, de grundläggande administrativa enheterna i republiken Indien, med yta och invånarantal vid folkräkningen 2011.

Anmärkningar 
* Bildat efter folkräkningen 2011, data saknas.
** Minskat efter folkräkningen 2011, data för avgränsningen 2011.
*** Utökat efter folkräkningen 2011, data för avgränsningen 2011.

Se även
Lista över Pakistans administrativa distrikt

Artikelursprung

Externa länkar 
 Know India - Officiell statistik 
 Statoids - Indiens distrikt 

 
Indiens administrativa distrikt
Administrativa distrikt